

W Polsce 
 Gródek – część miasta Jaworzno
 Gródek – część miasta Kunów
 Gródek – część miasta Sędziszów
 Gródek – część miasta Wołów
 Gródek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów
 Gródek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Drzycim
 Gródek – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Drzycim
 Gródek – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów
 Gródek – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Baranów
 Gródek – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów
 Gródek – część wsi Żarki w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Libiąż
 Gródek – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Gródek – część wsi Czarny Potok w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Gródek – osada w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Gródek – część wsi Krościenko nad Dunajcem w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Gródek – część wsi Lichwin w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Gródek – część wsi Niedomice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Gródek – kolonia w woj. mazowieckim, pow. przysuskim, w gminie Borkowice
 Gródek – przysiółek wsi Ruszkowice w woj. mazowieckim, pow. przysuskim, w gminie Borkowice
 Gródek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka
 Gródek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Gródek – część wsi Bierówka w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Gródek – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Gródek
 Gródek – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo
 Gródek – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów
 Gródek – przysiółek wsi Kluczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin

 gminie Gródek – gmina
 Gródek – gromada w powiecie białostockim
 Gródek – gromada w powiecie gorlickim
 Gródek – gromada w powiecie parczewskim
 Gródek – gromada w powiecie puławskim
 Gródek – gromada w powiecie tomaszowskim

 Gródek – przystanek kolejowy w Polsce

 Gródek – szczyt na Pogórzu Przemyskim
 Gródek – szczyt na Pogórzu Rożnowskim

 Gródek – fragment Starego Miasta w Krakowie
 Gródek – była część wsi Wiązowna
 Gródek – dawna wieś, uroczysko, koło Przysuchy

Miejscowości na Ukrainie (Horodok) 
 Gródek – miasto  w obwodzie lwowskim, dawniej: Gródek Jagielloński
 Gródek – miasto w obwodzie chmielnickim, dawniej: Gródek Podolski
 Gródek – wieś w obwodzie tarnopolskim (dawniej miasteczko)
 Gródek – wieś w obwodzie winnickim
 Horodok – wieś w rejonie koszyrskim obwodu wołyńskiego
 Gródek – wieś w obwodzie wołyńskim
 Gródek – wieś w rejonie rówieńskim obwodu rówieńskiego

W Czechach 
 Gródek – wieś i gmina w powiecie Frydek-Mistek w Czechach, na terenie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
 Hrádek (Gródek) – przystanek kolejowy w Czechach

Zobacz też 
 Gródek Rządowy
 Gródek Szlachecki
 Gródek nad Dunajcem
 Gródek-Dwór
 Gródek-Kolonia
 Kłomino
 Spremberg

Linki zewnętrzne